Folchetto, personnage de Marco Visconti, roman historique de Tommaso Grossi (1834)
 Folchetto, nom de plume de Jacopo Caponi (1832-1909)
 Folchetto de Narbonne, film italien d'Ugo Falena, sorti en 1910